Morton är ett engelskt, irländskt och skotskt efternamn.

Personer 
 E. Morton Jellinek, amerikansk psykolog
 Henry Morton Stanley, amerikansk upptäcktsresande och journalist
 Jackson Morton, amerikansk politiker
 Jelly Roll Morton, amerikansk musiker
 Joe Morton, amerikansk skådespelare

 Julius Sterling Morton, amerikansk politiker
 Kate Morton (född 1976), australisk författare
 Levi P. Morton, amerikansk politiker
 Oliver Hazard Perry Morton, amerikansk politiker
 Lucy Morton (1898–1980), brittisk simmare
 Marcus Morton (1784–1864), amerikansk politiker, kongressrepresentant och viceguvernör för Massachusetts
 Margaret Morton (född 1968), brittisk curlingspelare
 Rogers Morton, amerikansk politiker
 Samantha Morton, brittisk skådespelare
 Samuel George Morton, amerikansk vetenskapsman, läkare och kraniolog
 Thomas George Morton, amerikansk kirurg
 Thruston Ballard Morton, amerikansk politiker

Engelska efternamn
Irländska efternamn
Skotska efternamn